Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim - rozgrywany corocznie cykl zawodów w łyżwiarstwie szybkim pod patronatem Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU). Pierwsza edycja odbyła się w sezonie 1985/1986, chociaż do 1996 roku zawody dla mężczyzn i kobiet odbywały się osobno. Początkowo w programie Pucharu Świata znajdowały się cztery konkurencje dla kobiet: 500, 1000, 1500 i 3000 m oraz cztery dla mężczyzn: 500, 1000, 1500 i 5000 m. Już w sezonie 1986/1987 wprowadzono łączną konkurencję 3000 m/5000 m dla kobiet i 5000 m/10 000 m dla mężczyzn, odpowiednio zamiast 3000 m i 5000 m. Następna zmiana nastąpiła dopiero w sezonie 2003/2004, kiedy wprowadzono rywalizację na dystansie 100 m. Z pomysłu tego zrezygnowano już w sezonie 2008/2009, w międzyczasie (sezon 2005/2006) wprowadzając rywalizację w biegu drużynowym. Ostatnią nowinką w programie PŚ są zawody w starcie masowym, wprowadzone w sezonie 2011/2012.

Pierwsze trójki

Mężczyźni

Generalna

100 m

500 m

1000 m

1500 m

5000 m/10 000 m

Start masowy

Bieg drużynowy

Sprint drużynowy

Kobiety

Generalna

100 m

500 m

1000 m

1500 m

3000 m/5000 m

Start masowy

Bieg drużynowy

Sprint drużynowy

Statystyki 
Stan po zakończeniu sezonu 2013/14

Klasyfikacje końcowe

Kobiety 
Poniższa tabela przedstawia najbardziej utytułowane zawodniczki pod względem zwycięstw w klasyfikacjach końcowych Pucharu Świata (kolejność według liczbny zwycięstw).

Mężczyźni 
Poniższa tabela przedstawia najbardziej utytułowanych zawodników pod względem zwycięstw w klasyfikacjach końcowych Pucharu Świata (kolejność według liczbny zwycięstw).

Zawody

Kobiety 
Poniższa tabela przedstawia najbardziej utytułowane zawodniczki pod względem zwycięstw w zawodach Pucharu Świata (kolejność według liczby zwycięstw).

Mężczyźni 
Poniższa tabela przedstawia najbardziej utytułowanych zawodników pod względem zwycięstw w zawodach Pucharu Świata (kolejność według liczby zwycięstw).

Zobacz też 
 Łyżwiarstwo szybkie na zimowych igrzyskach olimpijskich
 Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
 Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
 Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach
 Puchar Świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej

Przypisy 

!